Stary Folwark peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Stary Folwark, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Stary Folwark, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Stary Folwark, un village de la voïvodie de Podlachie ;
 Stary Folwark, un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie ;